Turquia:
 Antioquia de l'Orontes, Antiochia ad Orontem, Antioquia Dafne o Antioquia de Síria, actualment Antioquia o Antakya, a la província de Hatay
 Principat d'Antioquia, estat croat centrat en ella, fundat l'any 1098 a conseqüència de la Primera Croada, perdurà fins a l'any 1144
 Antioquia de Migdònia, a l'antiga Mesopotàmia actualment Nusaybin, a la província de Mardin 
 Antioquia de Pisídia o Antioquia de Frígia, ciutat de la Pisídia, actualment prop de Yalvaç, a la província d'Isparta
 Antioquia de Tral·les, també coneguda com a Tral·les o Tralleis, actualment Aydın
 Antioquia dels Crisaorians o Alabanda a Cària, moderna Doğanyurt (abans Arafisar), província d'Aydın
 Antioquia del Meandre, (Antiochia ad Mæandrum), a Cària, ruïnes a prop de Kuyucak, a la província d'Aydın,
 Antioquia (Lídia), la seva ubicació exacta és desconeguda
 Antioquia de Commagena, o Samòsata, a la província d'Adıyaman
 Cebrene o Antioquia de Tròada, Kevrin o Kebrene, ara a la província de Çanakkale
 Antioquia de Cal·liroe, antiga capital de l'Osroene, actualment Şanlıurfa
 Antioquia del Cidnos o Tars, a la província de Mersin
 Antioquia Lamotis Antioquia a Isàuria, ara prop d'Erdemli, província de Mersin
 Antioquia ad Cragum (Antiochetta, Antiocheta, o llatí: Antioquia Parva), ara Güney, província d'Antalya
 Antioquia de Cilícia, ruïnes prop de Karataş, a la província d'Adana
 Antioquia del Taure a Cilícia i després a Commagena, probablement ara Gaziantep (menys probablement, Alep, Síria)
 Antioquia Paraliou, lloc desconegut, però alguns ho identifiquen amb Antioquia ad Cragum; probablement a Turquia
 Antioquia de Mesopotàmia, Antioquia d'Aràbia, prop de Viranşehir, a la província de Şanlıurfa
 Iran: Antioquia de Pèrsia, Antioquia de Mèdia o Antioquia de Cosroes, després Laodicea de Mèdia, actualment Nihawand, a l'Iran
 Iraq:
 Antioquia de Sittacena, a l'antiga Sittacene o Sittacena, entre el Tigris i el Tornadotus, actualment a l'Iraq
 Antioquia de Susiana, després Carax o Charax, a prop la confluència dels rius Tigris i Khoaspes, actualment a l'Iraq
 Israel:
 Antioquia Ptolemais, actualment Acre (Israel)
 Antioquia Hippos (Antiochia ad Hippum), a la Decàpolis, a Israel
 Síria: Antioquia de Piera, actualment Arwad a la República Àrab Siriana
 Jordània: Antioquia Semiramis, Gàdara, a Jordània
 Uzbekistan: Antioquia d'Escítia, al riu Iaxartes (Sirdarià), probablement a l'Uzbekistan
 Turkmenistan: Antioquia Margiana, actualment Merv, al Turkmenistan
 Colòmbia:
 Santa Fe de Antioquia, ciutat de Colòmbia
 Departament d'Antioquia, departament de Colòmbia
 Estat sobirà d'Antioquia, antic estat independent a l'Amèrica del Sud, ara part de Colòmbia
 Altres:
 Església Ortodoxa d'Antioquia, església cristiana oriental
 Patriarcat d'Antioquia, dignitat i jurisdicció dels caps de diverses esglésies cristianes